Столбо́ва — женская форма русской фамилии , а также топоним.

 Носительницы фамилии 
 Столбова, Галина Сергеевна (1908—1996) — советский скульптор по фарфору.
 Столбова, Ксения Андреевна (род. 1992) — российская фигуристка.
 Столбова, Мария Юрьевна (род. 1984) — российская гимнастка.
 Столбова, Ольга Валерьевна (род. 1947) — советский и российский лингвист, африканист. Топоним 
 Столбова — деревня в Иркутском районе Иркутской области России.

 См. также 
 Столбовая